Dóra Kalmár-Nagy – ex cestista ungherese
 György Kalmár – calciatore ungherese
 János Kalmár – ex schermidore ungherese
 Jenő Kalmár – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 László Kalmár – matematico ungherese
 László Kalmár – regista e sceneggiatore ungherese
 Pál Kalmár – cantante ungherese
 Zsolt Kalmár – calciatore ungherese